

Biografia
Era la figlia di Uchter Knox, V conte di Ranfurly e di sua moglie, Constance Elizabeth Caulfeild, figlia di James Caulfeild, VII visconte Charlemont.

Suo padre ricoprì la carica di governatore della Nuova Zelanda (1897-1904).

Matrimonio
Sposò, il 7 novembre 1905, il maggiore Evelyn Milnes Gaskell, figlio di Charles Gaskell. Ebbero due figli:

 Charles Thomas Milnes Gaskell (?-5 novembre 1943)
 Mary Juliana Milnes Gaskell

Fu Woman of the Bedchamber della regina Mary (1937-1953) e Lady-in-Waiting della principessa Marina, duchessa di Kent (1953-1960).

Morte
Morì il 29 aprile 1964.

Onorificenze

Commendatori dell'Ordine reale vittoriano
Dame del Venerabile ordine di San Giovanni